Села:
 Оришківці — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Гусятинський район
 Оришківці — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Лановецький район

Див. також 
 Орішківці